Johannes I van Antiochië, patriarch van Antiochië (428-442)
 Johannes I van Alexandrië, patriarch van Alexandrië (477)
 Johannes II van Alexandrië (Johannes I in de Koptische traditie), patriarch van Alexandrië (496-505)
 Johannes I Tzimiskes (924-976), keizer van Byzantium (969-976)
 Johannes I van Kraichgau, bisschop van Speyer (1064-1104)
 Paus Johannes I. 53e paus (523-526)
 Johannes I Jozef van Liechtenstein (1760-1836), vorst van Liechtenstein (1805-1836)
 Jan I van Cyprus (?-1285), koning van Cyprus (1284-1285)

Zie ook 
Johan I (doorverwijspagina)